Markham může být:

v geografii
 Markham (řeka) ve východní části Papuy Nové Guineje
 Markham (Ontario) – město v Kanadě

příjmení osob
 Beryl Markham (1902–1986), keňská trenérka koní a pilotka britského původu
 Edwin Markham (1852–1940), americký básník